Еврокуп 2017/18. је била 16. сезона другог по важности кошаркашког клупског такмичења у Европи.

Учесници

Жреб 
Жреб за прву групну фазу Еврокупа обављен је 6. јула 2017. у Барселони.

Прва фаза „Топ 24“ 
Прва фаза играла се од 10. октобра до 27. децембра 2017. године.

Група А 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Б 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Ц 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Д 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Друга фаза „Топ 16“ 
Друга фаза играла се од 2. јануара до 7. фебруара 2018. године.

Група Е 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Ф 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Г 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Х 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Појединачне награде

Најкориснији играчи кола

Годишње награде

Спољашње везе 

 Званичан сајт Еврокупа
 Званичан сајт УЛЕБ-а

Сезоне Еврокупа у кошарци
Сезона 2017/18. у европској кошарци